Oller ist der Familienname folgender Personen:

 Germán Oller, uruguayischer Politiker
 Germán Oller (Sohn) († 1985), uruguayischer Politiker
 Joseph Oller (1839–1922), französischer Impresario und Erfinder des Totalisators
 Mateu Ferrer i Oller (1788–1864), katalanischer Komponist, Organist, Orchesterleiter und Kapellmeister 
 Narcís Oller (1846–1930), katalanischer Schriftsteller
 Olga Oller (1887–1978), austroamerikanische Individualpsychologi
 Pere Oller, katalanischer Bildhauer der Gotik
 Tony Oller (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger

Oller bezeichnet landschaftlich den Dachboden